Miskolcon, közel egymáshoz, két Diószeghy-ház található:
 Diószeghy-ház (Miskolc, Széchenyi utca)
 Diószeghy-ház (Miskolc, Erzsébet tér)